Појам Ротонда може да се односи на:
 Ротонда (архитектура)
 Ротонда (Софија) - Црква Светог Ђорђа
 Ротонда (Асти)
 Ротонда (Потенца)
 Ротонда (Флорида)